Жвирбли  — топоним в Белоруссии:

Витебская область 
Деревни в Браславском районе
 Жвирбли — Ахремовецкий сельсовет
 Жвирбли — Межанский сельсовет
 Жвирбли — Опсовский сельсовет

Гродненская область 
 Жвирбли — хутор, Ворнянский сельсовет, Островецкий район